Сапоне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 256,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сапоне на сайті французького Національного інституту географії
 Сапоне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сапоне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сапоне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сапоне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена